Quekett ist der Name von:
Edwin John Quekett (1808–1847), britischer Mediziner
John Thomas Quekett (1815–1861), britischer Mediziner (Histologe), Botaniker und Mikroskopist. Nach ihm ist der Quekett Microscopical Club benannt.
William Quekett (1802–1888), Geistlicher und Philanthrop. Rektor in Warrington.